Erriapus (mythologie), een reus uit de Keltische mythologie
Erriapus (maan), een maan van Saturnus
 Erriapo, verouderde naam voor de maan Erriapus